Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 november 2015.

Mannen 11